Zwijndrecht (Belgia)
 Zwijndrecht (Holandia)